Zankl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zankl (* 1954), deutscher Kommunalpolitiker
 Franz Rudolf Zankl (1937–2016), deutscher Historiker, Kustos und Autor
 Hans Zankl, österreichischer Tischtennisspieler
 Hans Ludwig Zankl (1911–1977), deutscher Journalist, Zeitungswissenschaftler und Werbefachmann
 Heinrich Zankl (* 1941), deutscher Humanbiologe
 Helga Zankl (* 1927), österreichische Schriftstellerin
 Horst Zankl (1944–1987), österreichischer Theaterregisseur
 Hubert Zankl (1911–1989), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Inge Zankl (* 1947), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Karl Zankl († 1945), österreichischer Fußballer
 Nico-Florian Zankl (* 1991), deutscher Futsalnationalspieler
 Peter Zankl (* 1961), deutscher Eishockeyspieler
 Robert Zankl (* 1973), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Zankl (1920–1974), deutscher Angestellter und Politiker (SPD)
 Wilfried Zankl (* 1976), österreichischer Politiker (SPÖ)

Zankl steht für:
 Zankl (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zankl (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Zankel